Această listă conține stelele cu sistem planetar, cu alte cuvinte, stele cu cel puțin 1 planetă.

Planetele sunt indicate în tabelă cu o masă aproximativă cu referință la masa planetei Jupiter, (MJ = 1,898 × 1027 kg) sau masa Pământului (MP = 5,9737 × 1024 kg ) și au o distanță aproximativă masurată în Unități Astronomice. 1 UA = 1.496 × 108 km = distanța medie dintre Pământ și Soare.

Potrivit Convenției Nomenclatoarelor Astronomice, pentru numele oficial al planetelor care înconjoară o stea se folosesc litere. Astfel steaua este notată cu litera a, iar corpurile care o înconjoară sunt notate cu literele b, c, etc. Unele planete extrasolare au și nume neoficiale, dar acceptate de către Uniunea Astronomică Internațională.

Stele

Sisteme planetare multiple 
În ordine alfabetică

Note:
(1) Planetă confirmată astrometric.

Sisteme planetare singulare 
În ordine crescătoare după masa acestora

Note
(1) Masa absolută a planetei.
(2) Planeta descoperita cu metoda graviație.
(3) Suspect de existența și altor planete.
(4) Planetă fotografiată, iar masa este calculată după temperatura planetei la suprafață.
(5) Toate numele proprii sunt neoficiale și nu se folosesc în astronomie.
(6) Probabil mai mari.

Pulsari

Pitice brune 
În ordine crescătoare după masa acestora.

(1) Planetă fotografiată, iar masa este calculată după temperatura planetei la suprafață.

Vezi și 
 Planete extrasolare
 Pulsari
 Planete ipotetice
 Cerul înstelat
 TOI 700

Legături externe 
  JPL Planetquest New Worlds Atlas 
 Enciclopedia planetelor extrasolare  (pe situl Observatorului din Paris)
  Cine a descoperit acea planetă?  (de pe situl Observatorului din Geneva)
  Masele și caracteristicile orbitale planetelor extrasolare

Sistem